PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom Indonesia, ) — телекоммуникационная компания в Индонезии. Компания является полу-приватизированной государственной компанией. В настоящее время компания обладает монополией на предоставление услуг городской, междугородней и международной телефонной связи в стране. Данный факт в скором времени исчезнет, так как правительство Индонезии начало делать уверенные шаги к дерегулированию рынка телефонной связи.

Ещё одной компанией, в активе которой имеется лицензия на предоставление услуг телефонной связи, является телекоммуникационная компания Indosat.

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Телекоммуникационные компании Индонезии
Государственные телекоммуникационные компании